Beto puede referirse a:

Beto, hipocorístico de Alberto, Humberto, Roberto.

Artistas 
 Beto (1967-2010), cantante português (Albertino João Santos Pereira)
 Beto Cuevas (1967-), cantautor chileno

Futbolistas 
 Joubert Araújo Martins (1975-), futbolista brasileño (centrocampista).
 Beto da Silva (1996-) futbolista peruano-brasileño (delantero).
 Roberto Luís Gaspar Deus Severo (1976-), futbolista portugués (defensa)
 Beto Bastos (1982-), futbolista portugués (portero).
 Alberto Antônio de Paula (1987-), futbolista brasileño (atacante).
 Alberto Federico Acosta (1987-), futbolista argentino.
 Carlos Alfaro Moreno (1964-), futbolista argentino.
 Luis Alberto Carranza (1972-), futbolista argentino.
 Ricardo Infante (1921-2008), futbolista argentino.
 Carlos Alfaro Moreno (1964-), futbolista argentino.
 Beto Betuncal (1998-), futbolista portugués.

Otras personas 
Beto Casella (1960-), conductor argentino
Beto Ortiz, periodista, presentador y escritor peruano.